Jesús Manuel Corona, Mexicaans voetballer bij FC Porto.
 José de Jesús Corona, Mexicaans voetballer bij Cruz Azul